Die Liste der Mannschaftskader der Hoofdklasse (Schach) 1969/70 enthält alle Spieler, die in der niederländischen Hoofdklasse im Schach 1969/70 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während Haagse Moerwijk mit elf Spielern auskam, setzte VAS/ASC 18 Spieler ein. Insgesamt kamen 110 Spieler zum Einsatz, von denen 48 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Das beste Einzelergebnis erzielte Henk van Maaren (Philidor Leiden) mit 6 Punkten aus 7 Partien, je 5,5 Punkte aus 7 Partien erzielten Arjen Tilstra (Philidor Leeuwarden) und Kick Langeweg (Het Oosten Haarlem). Mit Haufman, Matthieu Middelkop (beide VAS/ASC) und Piet Vreeken (Rotterdam) erreichten drei Spieler mit jeweils einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; IM = Internationaler Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen
 Nation: Nationalität; NED = Niederlande, NOR = Norwegen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Watergraafsmeer

Philidor Leiden

Philidor Leeuwarden

VAS/ASC

Haagse Moerwijk

Rotterdam

Charlois

Het Oosten Haarlem

Anmerkungen 
 Die Einzelergebnisse des Wettkampfes zwischen Philidor Leiden und Charlois sind unsicher.

Weblinks 
 Ergebnisse bei olimpbase.org (DOC-Datei; 350 kB)

Hoofdklasse (Schach)
Schach 1969
Schach 1970